

Жінки 
 Колодинська Ванесса Валеріївна (* 1992) — білоруська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи, учасниця Олімпійських ігор.

Чоловіки 
 Колодинський Владислав Сергійович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького «За заслуги» III ступеня
 Колодинський Ігор Георгійович (* 1983) — російський волейболіст.

Примітки